Krosnick ist der Familienname folgender Personen:

Aaron Krosnick (* 1937), US-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
Arthur Krosnick (* 1930–2012), US-amerikanischer Arzt und Kunstsammler 
Joel Krosnick (* 1941), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
Jon Krosnick (* 1959), US-amerikanischer Sozialpsychologe, Professor an der Stanford University 
Mary Lou Wesley Krosnick (* 1934), US-amerikanische Pianistin und Musikpädagogin
Shawn E. Krosnick (* 1987), US-amerikanischer Botaniker